Osoby o tym nazwisku:
 Wojciech Stanisław Wójcik (1897–1940) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Wojciech Wójcik (1943–2018) – reżyser i scenarzysta
 Wojciech Wójcik (ur. 1951) – samorządowiec
 Wojciech Wójcik (ur. 1959) – fotograf i grafik komputerowy
 Wojciech Wójcik (ur. 1981) – pisarz

Zobacz też 
 Jerzy Wojciech Wójcik
 Piotr Wojciech Wójcik

Przypisy